Појам Пољско-шведски рат може да се односи на:

 Пољско-шведски рат (1600—1611), 
 Пољско-шведски рат (1617—1629), 
 Пољско-шведски рат (1655—1660),